Rote Bergsteiger bezeichnet

 eine Alpinistenvereinigung und antifaschistische Widerstandsgruppe, siehe Vereinigte Kletterabteilung
 eine Fernsehserie zu dieser Thematik, siehe Rote Bergsteiger (Fernsehserie)